Il doppio  dello  Seguros Bolivar Open Cali 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Juan Sebastián Cabal e Alejandro Falla non hanno potuto difendere il titolo perché si sono ritirati prima del match dei 1º turno contro Eric Gomes e Carlos Salamanca.

Sebastián Prieto e Horacio Zeballos hanno battuto in finale 4–6, 6–3, [10–5] Ricardo Hocevar e João Souza.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Sergio Roitman (semifinali)
 Sebastián Prieto /  Horacio Zeballos (campioni)

 Juan Sebastián Cabal /  Alejandro Falla (ritiro) 
 Ricardo Hocevar /  João Souza (finale)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolívar Open Cali 2009